Дени́с Анато́льевич Шмыга́ль (; , Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003).

Председатель  c 1 августа 2019 по 5 февраля 2020 года. Вице-премьер-министр Украины — министр развития общин и территорий с 4 февраля по 4 марта 2020 года.

Биография 
Родился 15 октября 1975 года во Львове.

 Образование
В 1997 году окончил Государственный университет «Львовская политехника» по специальности «Менеджмент в производственной сфере (машиностроение)», инженер-экономист.

В 2003 году получил учёную степень кандидата экономических наук (Институт региональных исследований Национальной академии наук Украины).

 Карьера
 1994—1995 — менеджер ООО «О’Кей».
 1995—1997 — бухгалтер отдела неторговых операций валютного управления АК «Электронбанк».
 1997—1998 — бухгалтер ОАО «Львовский автобусный завод».
 1998—1999 — ведущий бухгалтер ЗАО «ЛАЗ-Торговый дом».
 1999—2003 — главный бухгалтер, директор по финансам ООО «ЛА ДИС».
 2003—2005 — начальник финансового отдела, начальник отдела управления финансами и экономического анализа, директор экономико-стратегического развития ЗАО «Львовский автобусный завод».
 2005—2006 — заместитель генерального директора ООО «ЛА ДИС».
 2006—2008 — директор по экономике ООО «Инвестиционная компания „Комфорт-Инвест“».
 2008—2009 — генеральный директор ООО «РОСАНИНВЕСТ».
 2009 — помощник председателя Львовской областной государственной администрации отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации; и. о. начальника главного управления экономики ОГА.
 2009—2011 — начальник главного управления экономики Львовской ОГА (в 2010 году главное управление экономики было переименовано в главное управление экономики и инвестиций).
 2011 — председатель правления общественной организации «Институт регионального развития».
 2012 — начальник главного управления экономики и промышленной политики Львовской ОГА.
 2013 — директор департамента экономического развития, инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА.
 2014 — помощник-консультант народного депутата Украины.
 2014 — заместитель начальника главного управления Министерства доходов и сборов Львовской области.
 2015—2017 — советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК «Львовхолод».
 2017—2018 — заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
 2018—2019 — директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».

 Политическая деятельность
На досрочных парламентских выборах 2014 года был кандидатом в народные депутаты от избирательного округа № 121 (Львовская область). Самовыдвиженец.

В 2015 году — кандидат в депутаты Львовского облсовета от партии «Народный контроль».

В 2019 году был кандидатом на должность председателя Львовской облгосадминистрации.

Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года.

С 2020 года является премьер-министром Украины. Член Национального инвестиционного совета (с 12 марта 2020). Член СНБО (с 13 марта 2020).

Семья 
 Жена — Шмыгаль Екатерина Анатольевна. Ранее вела бизнес во Львове, была совладелицей львовской «Камянецкой пекарни» и сети велопроката NextBike. В семье родились дочери — Анна и София.

Примечания

Ссылки 

 Президент представил нового главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмигаля  president.gov.ua (2 августа 2019)

Бухгалтеры
Выпускники Львовской политехники
Председатели Ивано-Франковской областной государственной администрации
ДТЭК Западэнерго
Министры регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
Вице-премьер-министры Украины
Правительство Шмыгаля
Помощники народных депутатов Украины VII созыва
Члены СНБО Украины
Премьер-министры, вступившие в должность в 2020 году
Действующие руководители государств
Политики XXI века
Правители Европы XXI века
Правители XXI века